Heredia se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gabriela Heredia
 Maria Dolores Heredia